AAC kan avse: 

 AAC – digital ljudkodning, se Advanced Audio Coding
 AAC – Ferraris första sportvagn, se Auto Avio Costruzioni 815
 AAC – en professionell klubb i Coimbra, Portugal, Associação Académica de Coimbra
 AAC – IATA:s flygplatskod för en flygplats i Egypten , se El Arish International Airport
 A. a. C. – förkortning för Anno ante Christum, året före Kristi födelse - se Före Kristus